Лазне-Кинжварт, Кёнигсварт (, бывш. ) — город на северо-западе Чехии в районе Хеб Карловарского края.

Лазне-Кинжварт известен своим санаторием, который предназначен для лечения детей от 2х до 15 лет, страдающих респираторными заболеваниями.

Население

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
Чешские курорты

Города Карловарского края
Курорты Чехии